Dobrý voják Švejk může být:

 ústřední postava z knihy Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války Jaroslava Haška
 Dobrý voják Švejk (film, 1926) – český černobílý hraný němý film z roku 1926
 Dobrý voják Švejk (film, 1931) – český černobílý zvukový hraný film z roku 1931
 Dobrý voják Švejk (film, 1954) – český barevný animovaný film z roku 1954 režiséra Jiřího Trnky
 Dobrý voják Švejk (film, 1956) – český barevný hraný film z roku 1956 režiséra Karla Steklého
 Dobrý voják Švejk (film, 2009) – ukrajinsko-britský barevný animovaný film z roku 2009 
 Dobrý voják Švejk (divadelní hra) – divadelní dramatizace románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
  Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky – kniha humoristických povídek Jaroslava Haška z r. 1912
 Dobrý voják Švejk v zajetí – povídka Jaroslava Haška z r. 1917

Reference

Související články 

 Švejk
 Poslušně hlásím

Externí odkazy 

 

Švejk